Азо:

Топоним 
 Азо — река в Италии.

Фамилия 
 Азо — итальянский юрист-глоссатор конца XII — начала XIII веков.
 Азо — наместник Александра Македонского в Грузии.
 Азо, Анатолий Георгиевич (1934—2007) — советский и российский актёр театра и кино.